Gino – nome proprio di persona italiano maschile
 Gino – film australiano del 1994
 Gino – personaggio della serie animata I Simpson
 Gino il pollo – serie animata italiana
 Gian Felice Gino – aviatore italiano